Royal Indian Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex.

Турнир-2012 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA Challenger.

Соревнования проходили в Пуне с 5 по 11 ноября 2012 года. Турнир входил в завершающую сезон серию соревнований, проходящих в межсезонье регулярного тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Нина Братчикова (№ 90 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= П.Бхамбри
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М.Дои
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Т.Танасугарн
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ч.Бююкакчай
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=PR
| RD2-team03= О.Калашникова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Д.Векич
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=5
| RD2-team05= К.Датэ
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= И.Чжоу
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М.Дои
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Т.Танасугарн
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Д.Векич
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= К.Датэ
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М.Дои
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Т.Танасугарн
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= К.Датэ
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6
}}

Финал

Факты 
 Оба турнира серии заканчиваются титулами теннисисток, ранее не побеждавших на соревнованиях WTA.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=1/4 финала
|RD3=1/2 финала
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Е.Бирнерова  А.Клепач
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=[10]| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ц.Чжань  Ч.Лю
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=[3]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Датэ  К.Нара
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А.Бхаргава  С.Шапатава
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В.Чжань  Н.Чилумула
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П.Бхамбри  Р.Сункара
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= А.Андради  Ш.Бурман
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= С.Дж.Чан  С. Р. Ли
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= И.Сюй  И.Чжоу
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р.Чакраварти  А.Райна
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= М.Адамчак  С.Бенгсон
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О.Савчук  Э.Свитолина
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л.Кумкхум  В.Вонгтинчай
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р.Бхосале  П.Тхомбаре
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н.Братчикова  О.Калашникова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Е.Бирнерова  А.Клепач
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6'''
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К.Датэ  К.Нара
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=

Факты 
 Нина Братчикова с третьей попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Royal Indian Open
 WTA 125K series
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Ноябрь 2012 года
2012